Mathies ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gustav Mathies (1854–1918), deutscher charakterisierter Generalmajor
 Carl Mathies (Versicherungsmanager), deutscher Versicherungsmanager 
 Carl Mathies (1849–1906), Kaufmann und Hamburger Senator
 Hermann Mathies (1852–1927), deutscher Regierungsbaumeister
 Hildegard Mathies (* 1969), deutsche Journalistin
 Jürgen Mathies (* 1960), deutscher Polizeibeamter, Polizeipräsident von Köln, Staatssekretär
 Ludwig Friedrich Mathies (1825–1898), deutscher Reedereibesitzer
 Lukas Mathies (* 1991), österreichischer Snowboarder
 Monika Wulf-Mathies (* 1942), deutsche Gewerkschafterin
 Paul de Mathies (1868–1924), Pseudonym Ansgar Albing, deutscher katholischer Priester und Schriftsteller

Siehe auch:

 Mathiesen
 Matthies, Mathis, Mathys, Matthys, Matthis, Matthis
 Matthias